En , Łąkie est le nom :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Łąkie, dans le powiat de Lipno ;
 du village de Łąkie, dans le powiat de Mogilno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Łąkie, dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 du village de Łąkie, dans le powiat de Złotów.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Łąkie, dans la gmina de Lipnica, dans le powiat de Bytów ;
 du village de Łąkie, dans la gmina de Studzienice, dans le powiat de Bytów ;
 du village de Łąkie, dans le powiat de Gdańsk.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Łąkie, dans la voïvodie de Lubusz ;
 du village de Łąkie, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.